Kittendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Theodor Kittendorff (1821–1868), dänischer Holzschneider und Verlagsbuchhändler
 Johan Adolph Kittendorff (1820–1902), dänischer Maler, Zeichner und Lithograf

Siehe auch:
 Kittendorf